Гран-при Италии 1988 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 11 сентября 1988 года.

Обзор гонки 
Сезон Формулы-1 1988 года прошёл при полном преимуществе команды МакЛарен, которая одержала победу на всех 11 предыдущих этапах. За команду выступали хорошие гонщики — француз Ален Прост и бразилец Айртон Сенна. Команда использовала мощный мотор Хонда. Однако данный этап ознаменовался триумфом команды Феррари, которая добилась дубля, а автомобили МакЛарен не финишировали. Айртон Сенна лидировал большую часть гонки, однако за два круга до финиша, во время обгона автомобиля Williams Жана-Луи Шлессера по внутреннему радиусу в первой шикане, не рассчитал скорость и произошло столкновение, стоившее Сенне подиума.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Микеле Альборето 1:29,070

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии